Hethitisch-hurritischer Meeresgott steht für:

 den hethitischen Meeresgott, siehe Meer (hethitische Gottheit)
 den hurritischen Meeresgott, siehe Meer (hurritische Gottheit)